Пантюховка — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

Находилась в 3 верстах северо-западнее современной деревни Прилепово на правом берегу речки Тушемля.

История 

В 1978 году ещё числится, как деревня Княжинского сельского совета Починковского района.

Но в 1993 году уже считалась, как прекратившая существование деревня Княжинского сельсовета.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области